Conseil de la République :
 Conseil de la République (Biélorussie)
 Conseil de la République, France

Voir aussi 
 Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales au Sénégal